L'Anjou fines Bulles est la nouvelle dénomination d'un vin effervescent du vignoble de la vallée de la Loire  Anjou mousseux. L'appellation est une AOP avec un élevage en bouteille selon la méthode traditionnelle.

Histoire

Étymologie

Situation géographique

Orographie

Géologie

Climatologie

Vignoble

Présentation
Ce vignoble comprend 60 hectares en vin effervescent. Il est implanté sur 128 communes du Maine-et-Loire, 14 communes des Deux-Sèvres et 9 communes de la Vienne.

Encépagement
Chenin blanc B (80 %), sauvignon B et chardonnay B.

Méthodes culturales

Terroir et vins

Structure des exploitations

Type de vins et gastronomie

Commercialisation

Les principaux producteurs de l'appellation

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes

Articles connexes 

Anjou fines bulles
Vin AOC en Maine-et-Loire
Boisson angevine